El nombre László Fábián puede referirse a las siguientes personas:

László Fábián, piragüista húngaro;
László Fábián, pentatleta moderno húngaro.